Hurst kan verwijzen naar de volgende plaatsen:

Verenigde Staten
Hurst (Illinois)
Hurst (Texas)

Verenigd Koninkrijk
Hurst (Wokingham)

Hurst kan ook verwijzen naar Brian Desmond Hurst, Iers filmregisseur